Alle steht für:

 Alle alle, monotypische Art der Alkenvögel, siehe Krabbentaucher
 Allianz Liberaler und Libertärer Europäer (ALLE) – Bundesverband
 Alle JU, Gemeinde im Kanton Jura, Schweiz
 Alle (polnisch Łyna (Fluss)), Fluss im heutigen Grenzgebiet zwischen Polen und Russland
 Alle-sur-Semois, Ortsteil von Vresse-sur-Semois, Belgien

Alle ist der Familienname folgender Personen:

 August Alle (1890–1952), estnischer Schriftsteller
 Charles Allé (1904–1994), französischer Fußballtorwart

Siehe auch:
 Allé
 Allee (Begriffsklärung)
 Alles (Begriffsklärung)
 All
 ALE